Madonna del Rosario – dipinto di Caravaggio
 Madonna del Rosario – dipinto di Gian Paolo Cavagna per la chiesa di San Giovanni Battista a Cavernago
 Madonna del Rosario – dipinto del Cerano
 Madonna del Rosario – dipinto di Lorenzo Lotto
 Madonna del Rosario – dipinto di Gian Battista Macolino
 Madonna del Rosario – dipinto di Giulio Cesare Procaccini
 Madonna del Rosario col Bambino – stendardo chiesa di San Giuliano
 Madonna del Rosario – dipinto di Bartolomé Esteban Murillo 
 Madonna del Rosario – dipinto di Antoon van Dyck, conservato presso l'Oratorio del Rosario di San Domenico a Palermo
 Madonna del Rosario – dipinto di Antoon van Dyck, conservato presso Palazzo Abatellis a Palermo